Это список южнокорейских миллиардеров, основанный на ежегодной оценке состояния и активов, составленной и опубликованной журналом Forbes в 2022 году. 

Согласно газете "Тона ильбо", которая составила образ типичного миллиардера, из 35 супербогатых корейцев по состоянию на 2014 год, 25 унаследовали свое состояние.  При этом, налоговая ставка на унаследованное состояние составляет 50%, его если стоимость выше $2,7 млн дол. Если же крупнейшим акционером является наследник семьи, то ставка поднимается на еще 20%

Список южнокорейских миллиардеров 2022 года

Смотрите также 

 Миллиардеры мира
 Список стран по количеству миллиардеров

Рекомендации

Примечания 

Миллиардеры Республики Корея
Списки самых богатых людей мира